Рязановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Рязановская волость (Котельничский уезд) — в составе Вятской губернии
 Рязановская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии
 Рязановская волость (Ставропольский уезд) — в составе Самарской губернии
 Рязановская волость (Рославльский уезд) — в составе Смоленской губернии